Акристав () — род растительноядных птицетазовых динозавров, принадлежащих к семейству гадрозаврид и живших во время позднего мела (около 79,3 млн лет назад) на территории современной Северной Америки. Включает единственный вид — Acristavus gagslarsoni.

Этимология 
Род и вид назвали и описали в 2011 году Терри Гейтс, Джек Хорнер, Ребекка Ханна и Чарльз Райли Нельсон. Родовое название образовано от латинских слов , что значит «не»,  — «гребень» и  — «дедушка», с отсылкой на отсутствие остеологического носового хребта, его стратиграфическое положение относительно других гадрозавридовых таксонов формации  и примитивное строение черепа. Видовое название  ссылается на Гэгса Ларсона, прозвище землевладельца Рассела Элсворта Ларсона, на чьём земельном участке был обнаружен экземпляр.

История исследования 
Два ископаемых образца были найдены в формации Ту-Медисин в штате Монтана и формации  в штате Юта в слоях, которые датируют кампанским ярусом. Голотип MOR 1155 обнаружили в штате Монтана в 1999 году. Он состоит из частичного скелета. Второй образец, UMNHVP 16607 — другой частичный скелет с черепом — обнаружил в 2000 году энтомолог Нельсон. Сейчас этот образец является частью коллекции Музея естественной истории Юты.

Голотип MOR 1155 состоит из почти полного, частично сочленённого черепа и сочленённого посткраниального скелета и состоит из 11 шейных позвонков, 3 фрагментарных спинных позвонков, одного переднего хвостового позвонка, спинных рёбер, левой плечевой кости, левой локтевой кости, правой части грудины, левой лобковой кости, левой бедренной, левой большеберцовой, левой малоберцовой, 2-й и 3-й левых плюсневых кости, левые фаланги задних конечностей II-1, II-3, IV-1, IV-3, IV-4 и 2-ю правую фалангу задней конечности.

Паратип UMNHVP 16607 представляет собой частично сочленённую крышку черепа, включающую слёзные кости и целую черепную коробку, и единственный шейный позвонок.

Описание 
Акристав отличает отсутствие сагиттального гребня, который почти у всех других представителей семейства, кроме эдмонтозара, имеется. В целом череп длинный и низкий и имеет прямоугольную форму. Акристав диагностируется по следующим уникальным признакам: увеличенный заднедорсальный выступ заглазничной кости и основная затылочная кость, выходящая сзади за пределы дорсальной границы затылочного отверстия в большей степени, чем у других видов гадрозаврин (эти две особенности присутствуют только у голотипа). У паратипа лучше всего наблюдаются следующие особенности: глубокий, перпендикулярный в латеральном направлении носолобный шов; выпуклый зубчатый шов между предлобной и лобной костями; глубокое вдавление на латеральной поверхности скулового отростка заглазничной кости. Акристав также имеет уникальные комбинации следующих признаков: сильно расширенный крыловидный отросток; очень хорошо развитый базиптеригоидный гребень; широкая, плоская надвисочная перегородка между чешуйчатой и заглазничной костями; отсутствие орнамента носовой кости; слёзная кость сзади широкая; передний отросток носовой кости является границей переднего края ноздрей; зубная кость с почти ровным вентральным краем.

Акристав также имеет следующие дифференциально-диагностические признаки: крыловидные отростки располагаются почти вертикально в плоскости с базиптеригоидными отростками базисфеноида и расширяются из-под дорсальной поверхности базисфеноида и почти касаются базисфеноидных отростков — признак, заметный только у акристава, брахилофозавра и майазавры; базиптеригоидный гребень спускается на уровень базиптеригоидных отростков, как у брахилофозавра, но в меньшей степени заметно у майазавры и отсутствует у других гадрозавров; надвисочная перегородка широкая и плоская, как у майазавры и грипозавра, но не как у брахилофозавра; отсутствует орнамент носовой кости, как у большинства негадрозавровых игуанодонтов, а также гадрозаврина эдмонтозавра; слёзная кость сзади широкая, как у грипозавра, но не брахилофозавра или майазавры; передний отросток носовой кости оканчивается на переднем крае ноздрей, как у негадрозавровых игуанодонтов, некоторых образцах брахилофозавра и майазавры, а также у грипозавра, но не у других гадрозавров; зубная кость с почти плоским вентральным краем, как у негадрозавровых игуанодонтов, таких как Jinzhousaurus, но не у других гадрозавров.

Филогения 
По результатам филогенетического анализа с использованием 116 признаков для 15 таксонов, акристав был отнесён в подсемейство Hadrosaurinae семейства Hadrosauridae и вместе с Brachylophosaurus и Maiasaura назначен в трибу Brachylophosaurini.

С обнаружением Probrachylophosaurus в 2015 году были проведены новые филогенетические анализы с использованием модифицированных матриц Gates et al., 2011 и Prieto-Marquez, 2010. Они сходятся в определении положения акристава как наиболее базального члена клады Brachylophosaurini, согласующегося с его стратиграфическом положением, но взаимоотношения между Probrachylophosaurus, Brachylophosaurus и Maiasaura меняются в зависимости от используемых кладистических матриц.

Кладограмма на основе строгого консенсуса двух экономных деревьев, построенных на основе модифицированной матрицы Prieto-Marquez, 2010:

Кладограмма на основе строгого консенсуса двух экономных деревьев, построенных на основе модифицированной матрицы Gates et al., 2011:

Примечания 

Brachylophosaurini
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2011 году
Таксоны, описанные Джеком Хорнером